Toba (volk), een Turks volk uit Centraal-Azië, dat in de 4e eeuw China binnenviel (ook Tuoba of T'o-pa genoemd)
 Toba (Zuid-Amerika), een volk uit de Gran Chaco regio in Zuid-Amerika (ook Frentones of Qom genoemd)
 Toba (keizer), een keizer van Japan
 Toba (dialect), een taalvariant
 Toba (vulkaan), een vulkaan en het resulterende Tobameer in Indonesië
 Toba (stad), een stad in de Japanse prefectuur Mie
 La Toba,  een gemeente in de Spaanse provincie Guadalajara